Garcke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Garcke (1804–1888), deutscher Landwirt und Politiker
 Christian August Friedrich Garcke (1819–1904), deutscher Botaniker
 Emile Garcke (1856–1930), deutsch-britischer Manager
 Harald Garcke (* 1963), deutscher Mathematiker und Professor
 Sidney Garcke (1885–1948), britischer Manager